Фри́кция ( — трение):
 Синоним трения — физического механизма, создающего силу, противодействующую движению.
 Фрикция — сексологический термин, движение во время полового акта.